Seznam zemí podle daňových příjmů jako procenta jejich hrubého domácího produktu (HDP) uvádí údaje ze tří různých zdrojů. Čísla zahrnují pouze daně na celostátní úrovni.

Reference 
Text i celá tabulka jsou překladem článku List of countries by tax revenue as percentage of GDP na anglické Wikipedii, odkud byly převzaty i reference.

Seznamy států světa